Михайловский район:

Казахстан 
 Михайловский район — существовал в Павлодарской области в 1944—1957 годах

Россия

Существующие 
 Михайловский район — Алтайский край
 Михайловский район — Амурская область
 Михайловский район — Волгоградская область (адм. район)
 Михайловский район — Приморский край
 Михайловский район — Рязанская область

Упразднённые и переименованные 
 Михайловский район — муниципальный район Волгоградской области, в 2012 году присоединённый к городскому округу город Михайловка.
 Михайловский район — район Центрально-Чернозёмной, Воронежской и Каменской областей в 1928—1963 годах
 Михайловский район — название Железногорского района до 1963 года, Курская область
 Михайловский район — бывший район Новосибирской области
 Михайловский район — упразднённый в 1957 году район. Территория включена в Шпаковский район, Ставропольский край
 Михайловский район Московской области — название Лесного района Тверской области в 1929—1931 годах
 Михайловский район Московской области — название Кимовского района Тульской области в 1926—1930 годах
 Михайловский район — упразднённый в 1932 году район Уральской области. Территория включена в Артинский, Ачитский и Нязе-Петровский (в дальнейшем — Нязепетровский) районы Уральской области.

Украина 
 Михайловский район — район в Запорожской области.
 Михайловский район — район в Хмельницкой области, упразднённый в 1959 году.